Enrique Antonio, príncipe heredero de Ligne (n. en Bruselas, el 1 de marzo de 1989) es desde 2005 es el actual príncipe heredero de Ligne, heredero de la jefatura de la Casa de Ligne y, por tanto, del título de príncipe de Ligne, como hijo de Miguel de Ligne, También es el sexto en la línea de sucesión al trono brasileño.

Es el menor de los dos hijos del príncipe Miguel de Ligne (primo-hermano del actual gran duque Enrique de Luxemburgo) y de su esposa Leonor de Orleans-Braganza (hija del príncipe Pedro Enrique de Brasil).

Tiene una hermana mayor, la princesa Alicia de Ligne (nacida el 3 de julio de 1984).

Ancestros 

</div></div>

Enlaces externos 
 Princes of Ligne

Fuentes 
 Henri Antoine, Hereditary Prince of Ligne

Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Casa de Ligne
Nacidos en Bruselas